Dwight Eugene Gooden (né le 16 novembre 1964 à Tampa, Floride) est un ancien joueur américain de baseball qui a joué 16 saisons en Ligue majeure de baseball. Surnommé Doc Gooden ou Dr. K, il a été l'un des lanceurs dominants des années 1980 en Ligue nationale.

Élu recrue de l'année en 1984 et vainqueur du trophée Cy Young du meilleur lanceur de la Ligue nationale de baseball en 1985, Gooden devient en 1988 le cinquième lanceur de l'histoire à atteindre les 1000 retraits sur des prises en carrière à sa cinquième saison seulement. Il remporte la Série mondiale 1986 avec sa première équipe, les Mets de New York, et la Série mondiale 1996 comme membre des Yankees de New York.

Biographie

Statistiques de joueur

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Joueur américain de baseball
Joueur des Mets de New York
Joueur des Yankees de New York
Joueur des Indians de Cleveland
Joueur des Astros de Houston
Devil Rays de Tampa Bay
Naissance à Tampa
Naissance en novembre 1964
Gagnant du trophée Cy Young